Árnafjall (Vágar), berg op Faeröer met een hoogte van 722 meter
 Árnafjall (Mykines), berg op Faeröer met een hoogte van 350 meter
 Árnafjall (Suðuroy), berg op Faeröer